

Wydarzenia 

 Europa
 Bitwa morska pod Alalią. Fokajczycy musieli opuścić Korsykę.
 Azja
 18 marca – Chińczycy zaobserwowali zaćmienie Słońca (odnotowane w Shǐjì).

Urodzili się 
 (lub 540 p.n.e.) Heraklit, filozof grecki